

Biskupi Brandenburga 

W 1571 nastąpiła sekularyzacja księstwa biskupiego i likwidacja diecezji.

Przypisy 

Listy niemieckich biskupów katolickich